Ли Элвин Дюбридж (; 21 сентября 1901, Терре-Хот, Индиана, США — 23 января 1994, Дуарти, Калифорния, США) — американский физик, бывший директор проекта «Виста» в Калифорнийском технологическом институте. Один из руководителей разработки ядерного оружия в годы Второй мировой войны.

Биография 
Ли Дюбридж родился 21 сентября 1901 года в городе Терре-Хот американского штата Индиана. Окончил  () в 1922 году и продолжил своё обучение в Висконсинском университете в Мадисоне, где получил степень магистра искусств в 1924 году и степень доктора философии в 1926 году. Дюбридж продолжил научную работу в Калифорнийском технологическом институте,  и Рочестерском университете. Там он начал карьеру с должности декана факультета искусств и наук. Покинув Рочестерский университет между 1940 и 1946 годами, Ли Дюбридж стал основателем и первым руководителем  () Массачусетского технологического института. Он также являлся президентом Калифорнийского технологического института с 1946 по 1969 год. Дюбридж был научным советником в Исполнительном офисе Президента США при Гарри Трумэне с 1952 по 1953 год, при Дуайте Эйзенхауэре с 1953 по 1955 год и при Ричарде Никсоне (после ухода из Калифорнийского технологического института) с 1969 по 1970 год. Умер от пневмонии в доме престарелых города Дуарти 23 января 1994 года.

Примечания 

Физики США
Умершие от пневмонии
Президенты Калтеха
Члены Национальной академии наук США
Выпускники Корнеллского колледжа
Лауреаты премии Вэнивара Буша
Сотрудники Управления научно-технической политики